Kuoliosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kuoliosaari (ö i Norra Savolax, Varkaus), 
 Kuoliosaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari), 
 Kuoliosaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa), 
 Kuoliosaari (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn), 
 Kuoliosaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax), 
 Kuoliosaari (ö i Kymmenedalen, Kouvola), 
 Kuoliosaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,23, long 25,20), 
 Kuoliosaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,28, long 25,34), 
 Kuoliosaari (ö i Mellersta Finland, Keuruu), 
 Kuoliosaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,48, long 25,30), 
 Kuoliosaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,47, long 25,43), 
 Kuoliosaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Kuoliosaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,28, long 25,55), 
 Kuoliosaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax), 

Robotskapade Finlandförgreningar